Deil bezeichnet folgende Orte:

 Deil (Heidmark), Wüstung Deil, ehemaliger Hof im Altkreis Fallingbostel in Niedersachsen
 Deil (West Betuwe) Dorf und ehemalige Gemeinde in der Provinz Gelderland in den Niederlanden

Siehe auch: 
 Teil 
 Theil